Le nom Mols peut renvoyer à :
 Robert Mols (1848-1903), peintre et graveur belge 
  un patronyme,
 Mols une série de timbres-poste de l’État indépendant du Congo.